Ricci je časté italské příjmení odvozené patrně od slova riccio = kudrnatý.

Známí nositelé tohoto jména:

 Alfredo Ricci, italský malíř a ilustrátor (1864–1889)
 Angelo Maria Ricci, italský básník (1776–1850)
 Antonio Ricci, italský scenárista a televizní producent (* 1950)
 Barbara Ricci, italská herečka (* 1971)
 Berto Ricci, italský spisovatel, básník a novinář (1905–1941)
 Corrado Ricci, italský archeolog a historik umění (1858–1934)
 Dante Ricci, italský malíř a rytec (1879–1957)
 David Ricci, italský herec a podnikatel (* 1977)
 Elena Sofia Ricci, italská herečka (* 1962)
 Emiliano Ricci, italský novinář a spisovatel(* 1964)
 Emilio Ricci, italský básník (1891–1915)
 Fausto Ricci, italský zpěvák, baryton (1892–1964)
 Federico Ricci, italský skladatel (1809–1877)
 Francesco Ricci, italský kardinál (1679–1755)
 Franco Maria Ricci, vydavatel a italský designér (* 1937)
 Frank Ricci, italský kytarista, basista a spisovatel (* 1985)
 Gregorio Ricci-Curbastro, italský matematik
 Gianluca Ricci, italský fotbalista a sportovní manažer (* 1968)
 Giovanni Ricci, italský kardinál (1498–1574)
 Giovanni Battista Ricci, italský malíř (?–1627)
 Giovanni Francesco Ricci, italský bankéř a politik (1789–1856)
 Giuliano Ricci, italský katolický arcibiskup (1389–1461)
 Hostilius Ricci, italský matematik (1540–1603)
 Chiara Ricci, italská herečka a televizní moderátorka (* 1977)
 Christina Ricci, americká herečka (* 1980)
 Italia Ricci, kanadská herečka (* 1986)
 Italo Ricci, italský fotbalista (1898–1984)
 Ivano Ricci, italský kněz, historik a básník (1885–1966)
 Jason Ricci, hráč na foukací harmoniku a zpěvák (* 1974)
 Lella Ricci, italská sopranistka (1850–1871)
 Leonardo Ricci, italský zeměpisec (1877–1967)
 Leonardo Ricci, italský architekt (1918–1994)
 Lorenzo Ricci, italský paralympijský sportovec (* 1971)
 Louis Ricci, italský historik (1742–1799)
 Luca Ricci, italský spisovatel a dramatik (* 1974)
 Luca Ricci, italský fotbalista (* 1989)
 Luciano Ricci, italský filmový režisér (1928–1973)
 Luigi Ricci, italský skladatel (1805–1859)
 Luigi Ricci, italský malíř, výtvarník a fotograf (1823–1896)
 Luigi Ricci-Stolz, italský skladatel (1852–1906)
 Marco Ricci, italský malíř (1676–1730)
 Maria Teresa Ricci, italská scenáristka a režisérka (* 1912)
 Matteo Ricci, italský jezuita, matematik a kartograf (1552–1610)
 Michelangelo Ricci, italský režisér, spisovatel a designér (* 1966)
 Michelangelo Ricci, italský kardinál a matematik (1619–1682)
 Mike Ricci, kanadský hokejista (* 1971)
 Nino Ricci, kanadský spisovatel (* 1959)
 Nina Ricci, italská módní návrhářka (1883–1970)
 Nora Ricci, italská herečka (1924–1976)
 Paul Ricci, italský herec (* 1972)
 Pietro Ricci, italský katolický arcibiskup (?–1417)
 Raimondo Ricci, italský právník a politik (1921–2013)
 Renzo Ricci, ialský herec a divadelní režisér (1899–1978)
 Ruggiero Ricci, americký houslista (1918–2012)
 Sara Ricci, italská herečka (* 1968)
 Sebastiano Ricci, italský malíř (1659–1734)
 Secondo Ricci, italský fotbalista (1913–1984)
 Stefano Ricci, italský fotbalista (* 1974)
 Teresio Ricci, italský historik a básník(1919–2001)
 Tonino Ricci, italský filmový režisér (1927–2014)
 Ugo Ricci, italský novinář a spisovatel (1875–1940)
 Umberto Ricci, italský ekonom a statistik (1879–1946)

další významy
 13642 Ricci - planetka pojmenovaná po Gregoriovi Ricci-Curbastro
 Nina Ricci (značka) – módní značka